Вишневський — прізвище. Відомі носії:

Чоловіки 
 Вишневський Антоній (Агапіт) (1867—1924) — український православний церковний діяч.
 Вишневський Валентин Павлович (1958) — український вчений-економіст, академік НАН України.
 Вишневський Вікентій Карлович (1781—1855) — польський астроном і картограф.
 Вишневський Віталій Вікторович (1980) — російський хокеїст.
 Вишневський Володимир Федорович — полковник запасу Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Вишневський Всеволод Віталійович (1900—1951) — радянський драматург, письменник і журналіст.
 Вишневський Давид Кельманович (1910—1977) — український радянський прозаїк.
 Вишневський Дмитро Кузьмич (1871—?) — український історик.
 Вишневський Іван Гаврилович  — Член Другої Малоросійської колегії (1764—1776 рр.) в Глухові, полковник.
 Вишневський Іван Євгенович (1957—1996) — радянський та український футболіст, тренер.
 Вишневський Іван Сергійович (1988) — російський хокеїст.
 Вишневський Іван Миколайович (1938) — вчений у галузі ядерної фізики та енергетики, академік Національної академії наук України.
 Вишневський Іван-Фрідріх Станіславович — архітектор, автор проекту першого Київського залізничного вокзалу (1868, не зберігся).
 Вишневський Карл Флоріанович — один із засновників української ветеринарної науки.
 Вишневський Мечислав — польський футболіст.
 Вишневський Микола
 Вишневський Микола Олександрович — архітектор, автор проектів прибуткового будинку Гільденбранда (1901), будинку-терему на Андріївському узвозі (у співавторстві з архітектором Хойнацьким).
 Міхал Вишневський (1794—1865) — польський письменник, філософ, історик літератури, політичний діяч.
 Вишневський Олег Анатолійович (1978—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Вишневський Олег Миколайович (1978—2016) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Вишневський Олександр Андрійович — міністр та віце-міністр внутрішніх справ Української Держави.
 Вишневський Олександр Васильович (1874—1948) — російський хірург, академік АМН СРСР, заслужений діяч науки.
 Вишневський Олександр Олександрович (1906—1975) — радянський військовий хірург, академік АМН СРСР, генерал-полковник медичної служби, Герой Соціалістичної Праці.
 Вишневський Сергій Вікторович — капітан Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, який загинув під час російського вторгнення в Україну.
 Вишневський Сергій Олександрович — сержант Збройних Сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Вишневський Степан Іванович (1979—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Жінки 
 Вишневська Галина Олександрівна — казахстанська біатлоністка.
 Вишневська Галина Павлівна — російська оперна співачка.
 Ева Вишневська — польська актриса театру і кіно.
 Вишневська Зоя Всеволодівна (1918—1976) — українська радянська майстриня художнього текстилю.
 Вишневська Надія Олександрівна (1925—2007) — літературознавець, лауреатка Шевченківської премії.

Примітки 

Польські прізвища

Див. також 
 Вишнівський